Новоспасская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Новоспасская волость (Хвалынский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Новоспасская волость (Сызранский уезд) — в составе Симбирской губернии
 Новоспасская волость (Мензелинский уезд) — в составе Уфимской губернии